Rauterberg ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Rauterberg (1898–1977), deutscher Agrikulturchemiker
 Gustav Rauterberg (1892–1972), deutscher evangelischer Geistlicher und Autor
 Hanno Rauterberg (* 1967), deutscher Journalist, Kunst- und Architekturkritiker

Siehe auch:
 Rautenberg